

Топоним 
Червоный Прапор — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Прапор — поселок в Перевальском районе Луганской области.
 Червоный Прапор — до 2016 года название села Прапор в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоный Прапор — до 2016 года название села Княжа Долина в Краснокутском районе Харьковской области.
 Червоный Прапор — до 2016 года название села Зелёный Гай в Ивановском районе Херсонской области.

Прочее 
 Червоний прапор - газета, официальный печатный орган Ровенского областного комитета КП(б)У